Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874), burgemeester en notaris te Staphorst
 Gerrit Jan Hillegondus Ebbinge Wubben  (1834-1908), notaris en burgemeester, zoon van Frederik Allard
 Cornelis Philippus Ebbinge Wubben (1837-1904), burgemeester, zoon van Frederik Allard
 Coert Ebbinge Wubben (1915–2014), kunsthistoricus en museumdirecteur